

Codici
 PRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prome (Birmania)
 PRU – codice identificativo dell'NDB e del DVOR/DME di Perugia, radioassistenze per la navigazione aerea

Onomastica
Pru – ipocoristico di Prudence, forma inglese femminile del nome proprio di persona Prudenzio

Sigle
PRU – sigla della Provincial Reconnaissance Unit (Unità Provinciale di Ricognizione), unità armate della CIA degli Stati Uniti, operative durante la guerra del Vietnam nell'ambito del "Programma Phoenix".